Arzila paroisse du Coimbra dans la région Centre du Portugal.
 Arzila (Assilah, ou Arcila en Espagnol) est un port à une quarantaine de kilomètres de Tanger, dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma au Maroc.